Spatz steht für:
 eine verbreitete Bezeichnung für einen Vogel aus der Gattung der Sperlinge
 im deutschsprachigen Raum insbesondere den Haussperling 
 oder den Feldsperling
 Spatz (Familienname), ein deutscher Familienname
 „Spatz“, verbreiteter Kosename im deutschsprachigen Raum
 „Spatz“, ein Gemüseeintopf mit Siedfleisch, siehe Pot-au-feu
 „Spatz“,  eine in Schwaben übliche Form des Laugengebäcks, siehe dort
 Spatz (Zeitung), eine ehemalige Gratiszeitung für Basel und deren Region
 Spatz Zelte & Reparaturen, ein Schweizer Zelthersteller

Spatz ist der Name von Fahrzeugen:
 Spatz, ein Kleinkraftrad der „Vogelserie“ des deutschen Fahrzeugherstellers Simson Suhl, siehe Simson Spatz
 Spatz, Typenbezeichnung für einen von 1956 bis 1957 hergestellten Kleinstwagen mit Kunststoffkarosserie der Firma Bayrische Autowerke GmbH
 Abkürzung von „Schmalspur-Panorama-Triebzug“, ein Gelenktriebzug des Herstellers Stadler Rail, siehe Stadler Spatz
 Spatz, ein deutsches Segelflugzeug der Firma Scheibe-Flugzeugbau, siehe Scheibe L-Spatz
 Spatz, ein deutsches Sportflugzeug, siehe Fieseler Fi 253
 Spatz, ein deutsches Schul- und Sportflugzeug, siehe Dornier Spatz
 „Spatz“, ein Tarnname für das deutsche Jagdflugzeug Heinkel He 162
 Typ „Spatz“, ein Arbeitsschiff, siehe Liste von Schiffen der Wasserstraßen- und Schifffahrtsämter

Siehe auch:
 Nackter Spatz
 Goldener Spatz
 Domino-Spatz
 Clarence (Spatz)
 Mount Spatz
 Der Spatz, das Mäuschen und der Pfannkuchen
 Der Spatz vom Wallrafplatz
 Spaatz
 Spac
 Spaz

Abkürzung